

Musica 
Generations  – album dei Journey del 2005
Generations  – album di Bucky Pizzarelli e John Pizzarelli del 2007
Generations  – singolo degli Inspiral Carpets del 1992
Generations  – singolo di Tetsuya Kakihara del 2013

Televisione 
Generations  – serie televisiva statunitense del 1989
Generations  – serie televisiva sudafricana del 1994

Altro 
 Generazioni (Star Trek: Generations) – film di Star Trek del 1994

Pagine correlate 
Generation